Либідь — легендарна сестра засновників Києва.

Топонім 

 Либідь — річка у Києві, притока Дніпра.

 Либідь — річка у місті Владимир, притока Клязьми.
 Либідь — річка у місті Рязань, притока Трубежу.

Інше 
 «Либідь» — фірмовий пасажирський потяг Південно-Західної залізниці сполученням Київ — Санкт-Петербург.
 «Либідь» — перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник.
 «Либідь-М» — український супутник зв'язку, перебуває в розробці.
 «Либідь» — видавництво.
 «Либідь ТБ» (05.11.2012 — 09.04.2014) — супутниковий оператор телевізійного зв'язку.
 «Либідь» — 19-поверховий 3-зірковий готель у Києві.
 «Либідь» — українська кіностудія, що діяла у 1990-х роках.

Див. також 
 Лебідь (значення)